

Pessoas 
 Constance Charlotte Dilworth
 John R. Dilworth

Localidades 

 Dilworth (Minnesota)

Desambiguações de sobrenomes